Якоб II Бернулли (27 октября 1759, Базель — , Санкт-Петербург) — швейцарский учёный, механик, ординарный академик Санкт-Петербургской академии наук (с 27 сентября 1787 года). Внук Иоганна Бернулли.

Якоб получил юридическое образование, но затем переключился на физику и математику. После неудачной попытки занять кафедру физики в Базеле, освободившуюся после смерти Даниила Бернулли (1782), Якоб уехал в Италию и поступил на дипломатическую службу. Одновременно занимался исследованиями в области математики и механики и получил некоторую известность в учёной среде Европы, был избран членом Туринской академии.

В 1786 году по приглашению Н. И. Фусса Якоб переселился в Россию. Женился на внучке Эйлера (младшей дочери его сына Иоганна Альбрехта). Служил в Академии наук (ординарный академик с 1787 года) и в Кадетском корпусе. Погиб в возрасте 30 лет в результате несчастного случая при купании в Неве.

Якоб Бернулли успел опубликовать незаурядные работы по различным вопросам механики, теории упругости, гидростатики баллистики: вращательному движению тела, укрепленного на растяжимой нити, течению воды в трубах, гидравлическим машинам. Вывел дифференциальное уравнение колебания пластин.

См. также 
 Фамильное древо Бернулли (полное)
 Бернулли, Якоб I

Примечания

Литература 
 
 
 
 Боголюбов А. Н. Математики. Механики. Биографический справочник. Киев, Наукова думка, 1983.
 
 Мументалер Рудольф Швейцарские учёные в Санкт-Петербургской академии наук. XVIII век / Отв. ред. Л.И. Брылевская. — СПб.: Нестор-История, 2009. — 239 с. ISBN 978-59818-7459-8

Ссылки 
 
 
 

Действительные члены Петербургской академии наук
Якоб II